Ženská čtyřhra Baltic Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže jūrmalského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o zahajovací ročník první tenisové události WTA Tour v Lotyšsku.

Vítězem se stal kanadsko-srbský pár Sharon Fichmanová a Nina Stojanovićová, který ve finále zdolal lotyšsko-kazašské turnajové jedničky Jeļenu Ostapenkovou a Galinu Voskobojevovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Fichmanová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Stojanovićovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jeļena Ostapenková /  Galina Voskobojevová (finále)
  Monique Adamczaková /  Chan Sin-jün (1. kolo)
  Irina Baraová /  Dalila Jakupovićová (semifinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Ena Šibaharaová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Baltic Open
WTA Tour 2019